Бејтсвил има више значења:
 Бејтсвил (Тексас)
 Бејтсвил (Арканзас)
 Бејтсвил (Индијана)
 Бејтсвил (Мисисипи)
 Бејтсвил (Охајо)